Scopula är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Franz Paula von Schrank 1802. Scopula ingår i familjen mätare, Geometridae.

Dottertaxa till Scopula enl Dyntaxa, i alfabetisk ordning

Dottertaxa till Scopula, i alfabetisk ordning

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Mätare
Scopula